Győrffy Balázs (1846–1928) ügyvéd
 Győrffy Balázs (1938–2012) fizikus, úszó
 Győrffy Balázs (1979) politikus
Győrffy Balázs kutatóorvos

Jegyzetek